Roumégoux () ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Roumégoux (Cantal)
 Roumégoux (Tarn)